Сергей Монахов: Монахов, Сергей Александрович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Монахов, Сергей Юрьевич (род. 1952) — российский историк, археолог.